

Geografia 
 Saint-Gaultier – comune francese, nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira. 
 Saint-Georges-le-Gaultier –  comune francese, nel dipartimento della Sarthe nella regione dei Paesi della Loira.
 Saint-Paul-le-Gaultier –  comune francese, nel dipartimento della Sarthe nella regione dei Paesi della Loira. 
 Cantone di Saint-Gaultier – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Le Blanc e dell'Arrondissement di Châteauroux.

Persone 
 Jean-Paul Gaultier (n. 1952) – stilista francese, fondatore della casa di moda omonima.
 René Gaultier de Varennes (1635-1685) – un militare francese, uno dei primi governatori della città di Trois-Rivières (Canada). 
 Pierre Gaultier de Varennes de la Vérendrye (1685-1749) – esploratore francese.

Pagine correlate 
Gautier
Gauthier
Vautier
Leopoldo Galtieri